Ernest Chambers peut désigner :
 Ernest Chambers, cycliste britannique ;
 , joueur de rugby à XV anglais.